Míková ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Míková (* 1991), slowakische Grasskiläuferin
 Lucie Míková (* 1994), tschechische Skispringerin
 Marka Míková (* 1959), tschechische Schauspielerin und Sängerin